Монтевидео 1938 — шахматный турнир, проходивший в столице Уругвая с 7 по 25 марта 1938 г.

Турнир проводился на территории курортного района Карраско, находящегося на юго-востоке Монтевидео.

В соревновании приняли участие сильнейшие уругвайские шахматисты, гости из Аргентины, Чили и Бразилии. Особый статус соревнование получило благодаря участию действующего чемпиона мира А. А. Алехина.

Алехин занял 1-е место с отрывом в 1½ очка от серебряного призера аргентинца К. Гимара. 3-е место занял еще один аргентинский шахматист В. Фенольо.

Часто данное соревнование ошибочно называют чемпионатом Южной Америки. На самом деле чемпионат Южной Америки 1938 г. проходил в Рио-де-Жанейро и завершился победой аргентинского трио Хул. Болбочан, К. Гимар и В. Фенольо.

Турниры, аналогичные этому, были проведены в Монтевидео также в 1939 (снова с участием Алехина) и 1941 гг.

Турнирная таблица

Литература 
 Héctor Silva Nazzari "Ajedrez Uruguayo (1880-1980)"

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Уругвае 
1938 год в шахматах